

Persone 

 Alaina Hicks, meglio nota col nome d'arte Bonnie Rotten – ex attrice pornografica, modella e regista statunitense
 Ramón Hicks – ex calciatore paraguaiano

Altro
 2220 Hicks –[asteroide del sistema solare
 Solomon Hicks, noto anche come Il Custode della Camera Omega – personaggio della serie a fumetti della Disney PK

Pagine correlate
 Dan Hicks
 John Hicks
 Michael Hicks
 Thomas Hicks
 William Hicks (disambigua)